Польский театр — отрасль польской культуры.
 Польский театр Белорусской ССР им. 11 июля () — театр в г. Минск в 1929—1936 годах.
 Польский театр Белорусской ССР (Белосток) () — театр в г. Белосток в 1939—1941 годах.
 Польский театр (Бельско-Бяла) () — театр в г. Бельско-Бяла, основанный в 1890 году в г. Бельско.
 Польский театр (Быдгощ) () — театр в г. Быдгощ, основанный в 1820 году.
 Польский театр (Варшава) () — театр в г. Варшава, основанный в 1913 году.
 Польский театр (Вильнюс) (, ) — театр в г. Вильнюс, основанный в 1963 году.
 Польский театр (Вроцлав) () — театр в г. Вроцлав, основанный в 1949 году.
 Польский театр (Познань) () — театр в г. Познань, основанный в 1875 году.
 Польский театр (Щецин) () — театр в г. Щецин, основанный в 1946 году.
 Польский театр в Москве — театр в г. Москва, основанный в 2002 году.